F91 Dudelange er en fodboldklub fra byen Dudelange i Luxembourg. Klubben spiller sine hjemmekampe på Stade Jos Nusbaum med en tilskuerkapacitet på 4.650 pladser.

Klubben opstod i 1991 som en fusion af klubberne Alliance Dudelange, Stade Dudelange og US Dudelange. 

Som den eneste klub fra Luxembourg har den formået at gå videre fra første runde i Champions League Kvalifikationen.
I 2012 Slog de samlet FC Red Bull Salzburg i anden kvalifikationsrunde og gik for første gang videre til tredje runde, hvor de tabte til NK Maribor. Med resultaterne i Champions League Kvalifikationen, kvalificerede holdet sig som det første hold fra Luxembourg til Play off runden i Europa League, hvor holdet samlet tabte til Hapoel Tel Aviv F.C.

Titler 
 Luxembourgske mesterskaber (8): 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 og 2012
 Luxembourgske pokalturnering (4): 2004, 2006, 2007 og 2009

 

     

Fodboldklubber i Luxembourg